«Рюдзо и семеро бойцов» () — криминальная комедия Такэси Китано. Первая картина режиссёра со времён «Снял кого-нибудь?» (1995), оставленная без внимания крупнейшими международными кинофестивалями (Венецианским и Каннским), была скромно выпущена в японский прокат 25 апреля 2015 года.

Сюжет 
Бывший якудза на пенсии едва не становится жертвой телефонного мошенничества на сумму в пять миллионов йен. Выяснив, что жулик работает на некую корпорацию Кейхин, якудза призывает своих старых товарищей по оружию. Вместе они формируют новый клан под названием Ичирюкай («Клан Большого Дракона») с намерением свести счёты с молодым поколением беспринципных проходимцев.

Актёры 

 Основной ансамбль
 Тацуя Фудзи — Рюдзо
 Масаоми Кондо — Маса
 Акира Накао — Мокичи
 Тору Синагава — Мак
 Бэн Хиура — Ичидзо
 Кодзюн Ито — Хидэ
 Кэн Йосидзава — Така
 Акира Онодера — Ясу

 В остальных ролях
 Бит Такэси — инспектор Мураками
 Масанобу Кацумура — Рюхэй
 Фумика Симидзу — Юрика
 Хисако Манда — мама-сан
 Группировка Кейхин
 Кэн Ясуда — Ниси
 Атому Симодзё — Токунага
 Кэнъити Ядзима — Ходзё

Критика 
Фильм «Рюдзо и семеро бойцов» стал первой за долгое время работой Китано, практически незамеченной мировой кинопрессой. В немногочисленных рецензиях превалировал сдержанно-положительный тон. Марк Шиллинг (The Japan Times) высоко оценил актёрский труд 73-летнего Тацуи Фудзи — по словам критика, именно бравада Рюдзо в исполнении Фудзи привнесла в действие ту взрывную энергию, без которой происходящее на экране выглядело бы просто абсурдно. Джон ДеФор (The Hollywood Reporter) выразил мнение, что сюжет картины слишком незатейлив, чтобы вызвать большой интерес, и уж точно он не требует почти двух часов экранного времени. Эдмунд Ли (South China Morning Post) в целом благосклонно отозвался о ленте, признав заслугу Китано, сумевшего снять обаятельный фарс, не скатываясь в откровенную пародию.

Несколько теплее «Рюдзо и семеро бойцов» приняли кинокритики России — второй страны после Японии, где фильм вышел в прокат. Антон Долин («Афиша») провёл аналогию с работами Эльдара Рязанова «Небеса обетованные» и «Старые клячи»: та же «мемориальная комедия с плавным скольжением в сторону мелодрамы, где больше трогательного, чем глубокого, парадоксального или просто смешного».

Дмитрий Сосновский («Российская газета») написал, что история «архаичных романтиков, почти беззащитных перед модернизирующимся миром» рассказана, как и всегда умел Китано, «не только с ошеломляющей откровенностью, но и с неподражаемым юмором». Вдобавок редакционная коллегия «Российской газеты» поместила кино в свой список десяти лучших за 2015 год.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Такэси Китано
Фильмы Японии 2015 года
Фильмы о якудза
Кинокомедии Японии